Papa Gelasio I – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Gelasio II – Papa della Chiesa cattolica